Список видів роду міцена:

Список, який станом на 20.11.2019 містить 1311 визнаних видів роду міцена (Mycena), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Mycena aberrans Robich, 2016
 Mycena abieticola Singer, 1973
 Mycena abietina Maas Geest., 1992
 Mycena abietis Robich, 2016
 Mycena abramsii (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena acadiensis Maas Geest., 1991
 Mycena acanthophila J.C.Zamora & Català, 2013
 Mycena acicula (Schaeff.) P.Kumm., 1871
 Mycena aciculata (A.H.Sm.) Desjardin & E.Horak, 2002
 Mycena aciculicola Robich, 2016
 Mycena aconquijensis Singer, 1959
 Mycena acrocephala Maas Geest. & E.Horak, 1993
 Mycena acrothele Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena aculeata Maas Geest., 1993
 Mycena aculeifera Petch, 1926
 Mycena acuminata Métrod, 1949
 Mycena acuta Métrod, 1949
 Mycena acutifera Métrod, 1949
 Mycena adhaerens Velen., 1920
 Mycena adirondackensis (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena adornata Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena aequatorialis Singer, 1977
 Mycena aeruginosa Beeli, 1933
 Mycena aetites (Fr.) Quél., 1872
 Mycena agglutinatispora Métrod, 1949
 Mycena agloea Singer, 1989
 Mycena agrestis Aronsen & Maas Geest., 1997
 Mycena alachuana (Murrill) Murrill, 1945
 Mycena alberoniensis Robich, 2016
 Mycena albibrunneola Corner, 1994
 Mycena albicans Métrod, 1949
 Mycena albiceps (Peck) Gilliam, 1976
 Mycena albida Robich, 2016
 Mycena albidoaquosa Robich, 2005
 Mycena albidoaquosipes Robich, 2009
 Mycena albidocapillaris Grgur. & T.W.May, 1997
 Mycena albidocinerea Velen., 1947
 Mycena albidofusca Cleland, 1933
 Mycena albidogrisea Robich, 2016
 Mycena albidolilacea Kühner & Maire, 1938
 Mycena albidula (Peck) A.H.Sm., 1947
 Mycena albinea Aravind. & Manim., 2015
 Mycena albinobrunnea Robich, 2016
 Mycena albissima A.H.Sm., 1947
 Mycena albitranslucens Corner, 1994
 Mycena alboaculeata Miersch & H.Lehmann, 2015
 Mycena albocinerea Velen., 1947
 Mycena albogrisea Peck, 1907
 Mycena albolateritia Métrod, 1949
 Mycena alboradiata Miersch & Rödel, 2014
 Mycena albororida Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena albosordidula Robich, 2016
 Mycena albostriata Dennis, 1970
 Mycena alcaliniformis (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena alcalinoides A.Pearson, 1950
 Mycena aleuriosma J.Favre, 1957
 Mycena alexandri Singer, 1962
 Mycena algeriensis Maire, 1938
 Mycena alnea Robich, 2016
 Mycena alnetanincola Robich, 2016
 Mycena alni Kalamees, 1986
 Mycena alnicola A.H.Sm., 1941
 Mycena alniella Robich, 2016
 Mycena alniphila Robich, 2003
 Mycena alni-ramuli E.Campo & Robich, 2016
 Mycena alpestris Robich & G.Ricci, 2016
 Mycena alphitophora (Berk.) Sacc., 1887
 Mycena amabilis Robich, 2008
 Mycena amala Aravind. & Manim., 2015
 Mycena amazonica Singer, 1983
 Mycena ambigua Robich, 2016
 Mycena americana (A.H.Sm.) Singer, 1973
 Mycena amicta (Fr.) Quél., 1872
 Mycena ammophilae-arenariae Robich, 2016
 Mycena angusta Robich, 2005
 Mycena anoectochili L.Fan & S.X.Guo, 1997
 Mycena anomala Beardslee, 1924
 Mycena aosma Singer, 1973
 Mycena apala Aravind. & Manim., 2015
 Mycena aphanes Aronsen & Gulden, 2007
 Mycena apiculispora Corner, 1994
 Mycena aquila Métrod, 1949
 Mycena aquivinosipes Robich, 2016
 Mycena araujae Singer, 1983
 Mycena arcangeliana Bres., 1904
 Mycena argillacea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena argillascens Mitchel & A.H.Sm., 1978
 Mycena aridiphila Cejp, 1930
 Mycena ariel Corner, 1994
 Mycena armeniaca Beeli, 1927
 Mycena armifera Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena aronsenii Maas Geest., 1993
 Mycena aruna Aravind. & Manim., 2015
 Mycena arundinarialis Pegler, 1977
 Mycena aschi Henn., 1901
 Mycena aspratilis Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena aspromontana Robich, 2016
 Mycena asterina Desjardin, Capelari & Stevani, 2007
 Mycena asterophora Singer, 1983
 Mycena atava Velen., 1947
 Mycena atkinsoniana A.H.Sm., 1947
 Mycena atkinsonii House, 1920
 Mycena atrata Grgur., 2003
 Mycena atribrunnea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena atridisca (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena atroalboides (Peck) Sacc., 1887
 Mycena atroavellanea Grgur., 2003
 Mycena atrochalybaea Huijsman, 1956
 Mycena atrocyanea (Batsch) Gillet, 1876
 Mycena atrodiscus Henn. & E.Nyman, 1899
 Mycena atrofusca Velen., 1920
 Mycena atroincrustata Singer, 1969
 Mycena atropapillata Kühner & Maire, 1938
 Mycena atrorostrata Velen., 1947
 Mycena atroumbonata Peck, 1912
 Mycena atrovinosa Robich, 2003
 Mycena atroviolacea R.Heim, 1936
 Mycena atrovirens Rea, 1920
 Mycena atrox Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena aurantiaca (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena aurantiistipitata Robich & A.Gennari, 2000
 Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél., 1872
 Mycena aurantiorubra Métrod, 1949
 Mycena aurea Beeli, 1927
 Mycena auricoma Har.Takah., 1999
 Mycena aurorea Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena auroricolor (Berk. & Broome) Petch, 1945
 Mycena austera Aronsen, 1994
 Mycena austinii (Peck) Kühner, 1938
 Mycena australiana Cleland, 1931
 Mycena austroalcalina Singer, 1959
 Mycena austroavenacea Singer, 1969
 Mycena austrocapillaris Singer, 1962
 Mycena austrofilopes Grgur., 1997
 Mycena austromaculata Grgur. & T.W.May, 1997
 Mycena austropolygramma Raithelh., 1984
 Mycena avellanea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena avellaneibrunnea Thiers, 1958
 Mycena avellaneigrisea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena avenacea (Fr.) Quél., 1872

B 

Mycena babruka Aravind. & Manim., 2013
 Mycena baccatipes Métrod, 1949
 Mycena badiocarpa Pegler, 1977
 Mycena balanicola Velen., 1920
 Mycena bambusae (Pat. & Demange) Zhu L.Yang, 2000
 Mycena bambusae-pygmaeae Robich, 2006
 Mycena bambusicola Murrill, 1945
 Mycena banksiae Cleland & Cheel, 1919
 Mycena baoensis T.J.Baroni & T.R.Armstr., 2004
 Mycena barbata Velen., 1920
 Mycena basibarbis Rick, 1961
 Mycena bathyrrhiza Maas Geest., 1992
 Mycena beardsleeana Singer, 1943
 Mycena belliarum (Johnst.) P.D.Orton, 1960
 Mycena bellula Métrod, 1949
 Mycena beluvensis Maas Geest. & Hauskn., 1996
 Mycena bertaultiana G.Moreno & Heykoop, 2001
 Mycena betulina Velen., 1947
 Mycena bhuglooi Robich & Hauskn., 2009
 Mycena bicystidiata T.Bau & Q.Na, 2019
 Mycena bingensis Beeli, 1933
 Mycena biornata Singer, 1973
 Mycena bipindiensis Henn., 1901
 Mycena blechnophila Singer, 1965
 Mycena bohemica Velen., 1947
 Mycena boninensis (Berk. & M.A.Curtis) Singer, 1973
 Mycena borealis A.L.Sm., 1935
 Mycena borellae Robich, 2006
 Mycena brachtensis Miersch, 2012
 Mycena bresadolana Robich & Neville, 1998
 Mycena brevicapillata Har.Takah., 2000
 Mycena brevipes (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena breviseta Höhn., 1909
 Mycena brevisetosa Corner, 1994
 Mycena brevispina X.He & X.D.Fang, 1994
 Mycena brownii A.H.Sm., 1947
 Mycena brunaudiana Sacc. & Traverso, 1911
 Mycena brunnea (E.Ludw.) Olariaga, Pérez-De-Greg. & P.Arrill., 2015
 Mycena brunneirotifera Corner, 1994
 Mycena brunneisetosa Corner, 1994
 Mycena brunneoalbida Robich, 2016
 Mycena brunneolilacea Métrod, 1949
 Mycena brunneomarginata Robich, 2002
 Mycena brunneorubra Métrod, 1949
 Mycena brunneospinosa Desjardin, 1995
 Mycena bulbosa (Cejp) Kühner, 1938
 Mycena bullata Métrod, 1949
 Mycena bulliformis B.A.Perry & Desjardin, 2016

C 

Mycena caesia Peck, 1895
 Mycena caesiialba (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena caesiocana Singer, 1969
 Mycena caesioglutinosa Robich, 2009
 Mycena caespitosa Velen., 1947
 Mycena cahaya A.L.C.Chew & Desjardin, 2014
 Mycena calamiphylla Corner, 1994
 Mycena calangianuensis Robich, 2005
 Mycena calceata Robich, 1996
 Mycena caliginosa Maas Geest. & Enderle, 1994
 Mycena calochroa Nezdojm., 1970
 Mycena capillaripes Peck, 1888
 Mycena capillaris (Schumach.) P.Kumm., 1871
 Mycena capillata Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena capillina Velen., 1947
 Mycena capillofasciculata Robich, 2016
 Mycena capillus Velen., 1947
 Mycena carbonicola (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena caricicola (Lasch) Rydb., 1979
 Mycena cariciophila Redhead, 1980
 Mycena carmeliana Grgur., 2003
 Mycena carminis Singer, 1973
 Mycena carneofusca Malençon & Bertault ex Robich, 2009
 Mycena carneosanguinea Rea, 1901
 Mycena carolinensis A.H.Sm. & Hesler, 1940
 Mycena casta (MacOwan) D.A.Reid, 1975
 Mycena castanea Velen., 1947
 Mycena castaneicola T.Bau & Q.Na, 2019
 Mycena castaneomarginata Singer, 1989
 Mycena castaneostipitata Singer, 1989
 Mycena catalaunica Robich, 2003
 Mycena caulopilosella Robich, 2016
 Mycena cayugaensis A.H.Sm., 1947
 Mycena cecidiophila A.P.Berg, Berg-Block, Noordel. & Uljé, 2000
 Mycena cedretorum Maire, 1928
 Mycena celidocaulis Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena celtidis Raithelh., 1974
 Mycena cerasina Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena cervinialba (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena cheboyganensis A.H.Sm., 1947
 Mycena cheilosphaeroides Robich, 2016
 Mycena chlorantha (Fr.) P.Kumm., 1871
 Mycena chloranthoides Maas Geest., 1984
 Mycena chlorina (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902
 Mycena chlorinosma Singer, 1937
 Mycena chlorocephala Pat., 1908
 Mycena chlorodora Métrod, 1949
 Mycena chloroxantha Singer, 1983
 Mycena cholea A.H.Sm., 1934
 Mycena choriophila Robich & G.Gasparini, 2009
 Mycena chrysanthemiformis Har.Takah., 2000
 Mycena chrysites Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena chrysocorypha Singer, 1938
 Mycena chusqueophila Singer, 1965
 Mycena cicognanii Robich, 2003
 Mycena cilota (Speg.) Sacc., 1891
 Mycena cimicaria Velen., 1920
 Mycena cinchonensis (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena cineracea Métrod, 1949
 Mycena cineracella Métrod, 1949
 Mycena cineraria A.H.Sm., 1947
 Mycena cinereiavellanea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena cinerella (P.Karst.) P.Karst., 1879
 Mycena cinereopileata Robich, 2006
 Mycena cineroides V.Hintikka, 1963
 Mycena cinnabarina Maas Geest., 1992
 Mycena circaea Robich, 2009
 Mycena cirrhocephala (Berk. & Broome) Pegler, 1977
 Mycena cistophila G.Moreno & Heykoop, 1998
 Mycena citricolor (Berk. & M.A.Curtis) Sacc., 1887
 Mycena citrinolamellata Herp., 1912
 Mycena citrinomarginata Gillet, 1876
 Mycena citrinovirens M.Lange, 1955
 Mycena clariviolacea Har.Takah., 2007
 Mycena clarkeana Grgur., 1997
 Mycena clavicularis (Fr.) Gillet, 1876
 Mycena clavularis (Batsch) Sacc., 1887
 Mycena clavus (L.) Rea, 1922
 Mycena clivicola Speg., 1926
 Mycena cnaphocystis Singer, 1989
 Mycena coalita Maas Geest., 1992
 Mycena coccinea Quél., 1880
 Mycena coccineoides Grgur., 2003
 Mycena codoniceps (Cooke) Sacc., 1891
 Mycena coffearum Métrod, 1949
 Mycena collybiiformis (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena comata Har.Takah. & Taneyama, 2016
 Mycena conglobata Maas Geest. & Hauskn., 1996
 Mycena congolensis Beeli, 1927
 Mycena congregabilis Miersch & Rödel, 2010
 Mycena conicoalba M.Villarreal & Esteve-Rav., 1999
 Mycena conicola G.Stev., 1964
 Mycena conidina Velen., 1947
 Mycena conocephala Henn., 1901
 Mycena conspersa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena constans (Peck) Sacc., 1887
 Mycena contulmensis Garrido, 1988
 Mycena convexa (Murrill) Dennis, 1970
 Mycena copiosa Cejp, 1930
 Mycena copriniformis Speg., 1921
 Mycena coracina Maas Geest., 1988
 Mycena coralliformis A.L.C.Chew & Desjardin, 2014
 Mycena corrugans Maas Geest., 1992
 Mycena corrugata (Cleland & Cheel) Grgur., 2003
 Mycena corticalis A.H.Sm., 1939
 Mycena corticaticeps Kauffman & A.H.Sm., 1933
 Mycena corticoides Robich, 2016
 Mycena corticola (Pers.) Gray, 1821
 Mycena cortinarioides Speg., 1898
 Mycena corylina Robich, 2016
 Mycena corynephora Maas Geest., 1983
 Mycena costaricensis Singer, 1982
 Mycena costata Velen., 1939
 Mycena crassipes Massee, 1899
 Mycena crataegi Velen., 1939
 Mycena cretata Aronsen, 2009
 Mycena crispatula Métrod, 1949
 Mycena crocata (Schrad.) P.Kumm., 1871
 Mycena crocea Maas Geest., 1991
 Mycena cryptomeriicola Imazeki & Toki, 1955
 Mycena crystallina Peck, 1888
 Mycena cucullata (Ellis) Redhead, 1984
 Mycena culmigena Maas Geest., 1986
 Mycena cunninghamiana Cleland, 1933
 Mycena cupressina Antonín & Maas Geest., 1998
 Mycena cupressincola Robich, 2016
 Mycena cupressophila Robich, 2016
 Mycena cupulicola Issh.Tanaka, 2003
 Mycena curtipes Métrod, 1949
 Mycena cuspidata Massee, 1902
 Mycena cuspidatipilosa Lodge, 1988
 Mycena cuticolor (Murrill) Singer, 1973
 Mycena cyanea Velen., 1920
 Mycena cyanella Singer, 1969
 Mycena cyaneobasis Peck, 1898
 Mycena cyanocephala Singer, 1969
 Mycena cyanorhiza Quél., 1876
 Mycena cyanosyringea Singer, 1982
 Mycena cyatheae Singer, 1936
 Mycena cycadearum (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902
 Mycena cylindrospora A.H.Sm., 1947
 Mycena cyrnea Maas Geest., 1993
 Mycena cystidifera Velen., 1920
 Mycena cystidiosa (G.Stev.) E.Horak, 1971

D 

Mycena dactylina Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena daisyogunensis Kobayasi, 1951
 Mycena dasypus Maas Geest. & Læssøe, 1992
 Mycena dealbata Velen., 1920
 Mycena debiliformis Singer, 1977
 Mycena decembrina Velen., 1939
 Mycena deceptor Maas Geest., 1988
 Mycena decipiens Rick, 1930
 Mycena decora Maas Geest., 1986
 Mycena deeptha Aravind. & Manim., 2012
 Mycena deformata Velen., 1920
 Mycena deformis Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena deightonii Beeli, 1938
 Mycena delica Singer, 1989
 Mycena delicata Aravind. & Manim., 2015
 Mycena delvisoi Raithelh., 1980
 Mycena demissa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena dendrobii L.Fan & S.X.Guo, 1999
 Mycena dendrocystis E.Horak, 1980
 Mycena dennisii Singer, 1955
 Mycena denticulata Peck, 1905
 Mycena depilata Singer, 1989
 Mycena dermatogloea Desjardin, Boonprat. & Hywel-Jones, 2003
 Mycena desfontainiae Singer, 1965
 Mycena detrusa Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena deusta Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena dextrinocystis Pegler, 1977
 Mycena dicranolophus Maas Geest., 1995
 Mycena digitalis Bres., 1907
 Mycena digitata Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena diluta Métrod, 1949
 Mycena dinae Singer, 1973
 Mycena dinghuensis Z.S.Bi, 1987
 Mycena diosma Krieglst. & Schwöbel, 1982
 Mycena discobasis Métrod, 1949
 Mycena discogena Singer, 1962
 Mycena discophora Corner, 1994
 Mycena discreta (Fr.) Sacc., 1887
 Mycena dissiliens (Fr.) P.Karst., 1879
 Mycena dissimilis Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena dissimulata Métrod, 1949
 Mycena distincta (Manim. & Leelav.) Aravind. & Manim., 2015
 Mycena diversa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena diversicystidiata Miersch & Rödel, 2014
 Mycena dobraensis Robich & Hauskn., 2008
 Mycena domingensis Dennis, 1961
 Mycena drepanocladi (Singer) Singer, 1962
 Mycena dryopteridis Singer, 1962
 Mycena dryopteriphila Lj.N.Vassiljeva & M.M.Nazarova, 1973
 Mycena dumontii Singer, 1989
 Mycena dunicola M.Villarreal, Esteve-Rav., Barrasa & A.Ortega, 2001
 Mycena dura Maas Geest. & Hauskn., 1994

E 

Mycena ealaensis Beeli, 1928
 Mycena eburnea Maas Geest., 1988
 Mycena eburneopileata Robich, 2006
 Mycena echinocephala (G.F.Atk.) Desjardin, 1993
 Mycena egregia Maas Geest., 1989
 Mycena elegantissima Robich, 2016
 Mycena elegantula Peck, 1895
 Mycena elongata Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena emeritensis Dennis, 1961
 Mycena endoglobulosa Singer, 1977
 Mycena epicastanea Robich, 2016
 Mycena epigeios Velen., 1939
 Mycena epipterygia (Scop.) Gray, 1821
 Mycena epipterygioides A.Pearson, 1919
 Mycena erianthi-ravennae Robich & M.Marchetti, 1999
 Mycena erminea Maas Geest., 1993
 Mycena erubescens Höhn., 1913
 Mycena eucalyptigena Robich, 2016
 Mycena eucalyptina Robich, 2007
 Mycena eucalyptiphila Robich, 2008
 Mycena eucalyptorum Cleland, 1933
 Mycena eucryphiarum Singer, 1969
 Mycena eucystidiata Höhn., 1914
 Mycena exalbida Métrod, 1949
 Mycena excedens Métrod, 1949
 Mycena excelsa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena excentralis Métrod, 1949
 Mycena excentrica Métrod, 1949
 Mycena exigua Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena exilis Aronsen & Gulden, 2007
 Mycena extenuata Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena ezeizae Raithelh., 1984

F 

Mycena fagetorum (Fr.) Gillet, 1876
 Mycena fagicola A.H.Sm., 1935
 Mycena faginea Robich, 2010
 Mycena fallax A.H.Sm., 1950
 Mycena falsidica E.Horak, 1980
 Mycena farinacea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena farinella (Feltgen) Sacc. & Trotter, 1912
 Mycena farinosa Petch, 1926
 Mycena fasciculata Beeli, 1927
 Mycena favrei Maas Geest., 1991
 Mycena februaria Singer, 1959
 Mycena fenestrata Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena fera Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena fernandeziana Singer, 1962
 Mycena festucae Velen., 1939
 Mycena filicina (Dennis) Dennis, 1970
 Mycena filiformis A.H.Sm., 1947
 Mycena filipes Raithelh., 1974
 Mycena filopes (Bull.) P.Kumm., 1871
 Mycena fimetaria (Murrill) Singer, 1973
 Mycena fissilis Métrod, 1949
 Mycena flagellata H.Cochard, D.Ghyselinck & P.-A.Moreau, 2018
 Mycena flammifera Har.Takah. & Taneyama, 2016
 Mycena flavescens Velen., 1920
 Mycena flavifolia Peck, 1913
 Mycena flavocitrina (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena flavofuliginosa Robich, 2006
 Mycena flocculentipes Huijsman, 1958
 Mycena flocculina (Kalamees) M.Villarreal, 1998
 Mycena floris-castaneae Dähncke & Robich, 2010
 Mycena flos-alba Pat., 1917
 Mycena flos-nivium Kühner, 1952
 Mycena foliicola Métrod, 1949
 Mycena foliorum Métrod, 1949
 Mycena follicystidiata Raithelh., 1985
 Mycena fonticola Har.Takah., 2007
 Mycena font-queri Maire, 1933
 Mycena fragillima A.H.Sm., 1939
 Mycena fraxinea Velen., 1947
 Mycena frondaria Métrod, 1949
 Mycena fuhreri Grgur., 2003
 Mycena fuliginea Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena fuligineipapillata Robich, 2003
 Mycena fuliginella A.H.Sm., 1947
 Mycena fuliginosa (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena fumosa Grgur., 2003
 Mycena fumosiavellanea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena furcatifolia Corner, 1994
 Mycena furfuracea Aravind. & Manim., 2015
 Mycena furva Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena fusca Cleland, 1933
 Mycena fuscescens Velen., 1920
 Mycena fuscinea Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena fuscoaquosipes Robich, 2003
 Mycena fuscoaurantiaca Har.Takah., 2007
 Mycena fuscocystidiata Singer, 1989
 Mycena fuscoocula A.H.Sm., 1937
 Mycena fuscopurpurea Henn., 1901
 Mycena fuscoradiata Maas Geest. & Hauskn., 1998
 Mycena fuscororida Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena fuscoumbilicata Robich, 2016
 Mycena fuscovinacea G.Stev., 1964
 Mycena fusipes (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena fuyoensis S.Imai, 1941

G 

Mycena gackstatteri Raithelh., 1972
 Mycena galericulata (Scop.) Gray, 1821
 Mycena galeriformis Velen., 1947
 Mycena galerina Corner, 1994
 Mycena galopus (Pers.) P.Kumm., 1871
 Mycena gaultheri A.H.Sm., 1947
 Mycena geesterani Heykoop, Esteve-Rav. & G.Moreno, 1992
 Mycena gelatinomarginata Lodge, 1988
 Mycena gelatinosa Métrod, 1949
 Mycena generosa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena gentilis Maas Geest., 1992
 Mycena gerhardi Raithelh., 1995
 Mycena gigantospora Massee, 1899
 Mycena gilvipes M.Villarreal, Heykoop & Maas Geest., 1998
 Mycena gladiocystis Esteve-Rav. & A.Ortega, 1999
 Mycena glatfelteri (Peck) Murrill, 1917
 Mycena glaucopa Velen., 1920
 Mycena glaucophylla Métrod, 1949
 Mycena globata Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena globispora (Manim. & Leelav.) Aravind. & Manim., 2015
 Mycena globuliformis Segedin, 1991
 Mycena globulispora Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena gloeoloma Singer, 1989
 Mycena gloiocyanea (G.F.Atk.) Murrill, 1917
 Mycena glutinocothurnata Singer, 1989
 Mycena glutinosa Beardslee, 1934
 Mycena goarensis Robich, 2016
 Mycena gombakensis A.L.C.Chew & Desjardin, 2014
 Mycena gomezii Singer, 1989
 Mycena goossensiae Beeli, 1927
 Mycena gracilipes (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena graciosa Beeli, 1924
 Mycena graminea (Cejp) Kühner, 1938
 Mycena graminicola Robich, 2003
 Mycena graminum Robich, 2006
 Mycena grantii (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena granulifera Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena granulosa Henn., 1899
 Mycena graveolens Kauffman & A.H.Sm., 1933
 Mycena gregalis Métrod, 1949
 Mycena grisea Petch, 1926
 Mycena griseiconica Kauffman, 1930
 Mycena griseinitrosa Corner, 1994
 Mycena grisellina J.Favre, 1960
 Mycena griseogilva E.Horak, 1963
 Mycena griseolilacea Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena griseopallida Robich, 2016
 Mycena griseoradiata Singer, 1989
 Mycena griseoradiatella Singer, 1989
 Mycena griseorete Singer, 1962
 Mycena griseotincta T.Bau & Q.Na, 2019
 Mycena griseoviolacea Métrod, 1949
 Mycena griseoviridis A.H.Sm., 1947
 Mycena guldeniana Aronsen & B.A.Perry, 2011

H 

Mycena haematopus (Pers.) P.Kumm., 1871
 Mycena hamata Métrod, 1949
 Mycena handkeana Miersch, Penke & Robich, 2006
 Mycena haushoferi Robich, Miersch & Karasch, 2005
 Mycena hausknechtii Maas Geest., 1993
 Mycena hawaiiensis Desjardin, 1995
 Mycena helminthobasis Singer, 1969
 Mycena hemisphaerica Peck, 1894
 Mycena hemisphaericopapillata Métrod, 1949
 Mycena hemitrichialis Singer, 1989
 Mycena hepatica M.Villarreal, Heykoop & Maas Geest., 1999
 Mycena hepaticarum Dennis, 1961
 Mycena herbarum Singer, 1943
 Mycena heroica Singer, 1959
 Mycena heterocystis Velen., 1947
 Mycena heterotrama Singer, 1973
 Mycena hiemaloides Miersch & Dähncke, 2011
 Mycena himalayana Rawla, 1991
 Mycena hinnulea Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena holoporphyra (Berk. & M.A.Curtis) Singer, 1962
 Mycena hondurensis A.H.Sm., 1939
 Mycena horizontalis Velen., 1947
 Mycena horrida Métrod, 1949
 Mycena hudsoniana A.H.Sm., 1941
 Mycena humilis Rick, 1938
 Mycena hyalina A.Pearson, 1950
 Mycena hyalinostipitata T.Bau & Q.Na, 2019
 Mycena hyalinotricha Singer, 1969
 Mycena hyalocaulina Robich, 2016
 Mycena hydropodoides Singer, 1989
 Mycena hygrophora G.Stev., 1964
 Mycena hygrophoroides T.Bau & Q.Na, 2019
 Mycena hylophila Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena hypoxera (Singer) Raithelh., 1984
 Mycena hypsizyga Singer, 1969

I 

Mycena icterinoides Singer, 1989
 Mycena idroboi Singer, 1973
 Mycena igapoensis Singer, 1989
 Mycena illita Corner, 1994
 Mycena illuminans Henn., 1903
 Mycena impexa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena inaequalis Robich, 2016
 Mycena incana Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena incarnatifolia A.H.Sm., 1947
 Mycena incarnativelum Desjardin, 1995
 Mycena inclinata (Fr.) Quél., 1872
 Mycena incongruens (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1911
 Mycena inconspicua L.Krieg., 1927
 Mycena incurvipes Métrod, 1949
 Mycena indica Sarwal & Rawla, 1983
 Mycena indigotica C.L.Wei & R.Kirschner, 2018
 Mycena indikensis Pérez-de-Greg. & Robich, 2016
 Mycena infuscata Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena inopinata Maas Geest., 1986
 Mycena insignis A.H.Sm., 1941
 Mycena insipida Rick, 1961
 Mycena insolita Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena insueta Grgur., 2003
 Mycena insularis (Speg.) Sacc., 1891
 Mycena interrupta (Berk.) Sacc., 1887
 Mycena intersecta Har.Takah., 2007
 Mycena intervenosa Métrod, 1949
 Mycena invisibilis Joss., 1943
 Mycena ionocephala Singer, 1989
 Mycena ixoleuca Singer, 1973
 Mycena ixoxantha Singer, 1973

J 

Mycena jacobi Maire, 1930
 Mycena jatila Aravind. & Manim., 2014
 Mycena juaniicola Singer, 1962
 Mycena judithiana Bougher, 2009
 Mycena juniana Velen., 1947
 Mycena juniperi Robich, 2016
 Mycena juniperina Aronsen, 1996
 Mycena junquillina Dennis, 1961

K 

Mycena kamala Aravind. & Manim., 2015
 Mycena kanika Aravind. & Manim., 2015
 Mycena kapila Aravind. & Manim., 2015
 Mycena kapotha Aravind. & Manim., 2015
 Mycena kauffmaniana A.H.Sm., 1947
 Mycena kerandi Speg., 1898
 Mycena kermesina Singer, 1986
 Mycena khonkhem Desjardin, Boonprat. & Hywel-Jones, 2002
 Mycena kuehneri Singer, 1943
 Mycena kuehneriana A.H.Sm., 1947
 Mycena kurramulla Grgur., 1997
 Mycena kuthanii Singer, 1989
 Mycena kuurkacea Grgur., 2003
 Mycena kyeema Grgur., 1997

L 

Mycena lacrimans Singer, 1989
 Mycena ladae Velen., 1947
 Mycena laevigatoides Maas Geest., 1988
 Mycena laevispora Velen., 1947
 Mycena lammiensis Harmaja, 1985
 Mycena lanceifera Robich, 2016
 Mycena lanipes Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena lanosipes Métrod, 1949
 Mycena lanuginosa Har.Takah., 2007
 Mycena lanuginosipes Métrod, 1949
 Mycena lapalmaensis Dähncke & Robich, 2010
 Mycena laricina Velen., 1939
 Mycena lasiopus Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena laskibarii Robich, 2016
 Mycena latens Corner, 1994
 Mycena latericia (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena lateritia Velen., 1920
 Mycena latifolia (Peck) Mussat, 1901
 Mycena latitabunda Robich & Mei, 2016
 Mycena laxa Velen., 1920
 Mycena lazoi Singer, 1969
 Mycena lazulina Har.Takah., Taneyama, Terashima & Oba, 2016
 Mycena leaiana (Berk.) Sacc., 1891
 Mycena lecythidacearum Singer, 1989
 Mycena legionaria Velen., 1939
 Mycena lepida Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena lepiotiformis (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena leptocephala (Pers.) Gillet, 1876
 Mycena leucophaea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena leucosetosa Miersch, 2012
 Mycena leucoxantha Singer, 1973
 Mycena lignivora Maas Geest., 1995
 Mycena lilliria Grgur., 1997
 Mycena limonia Maas Geest., 1995
 Mycena lineata (Bull.) P.Kumm., 1871
 Mycena litoralis A.H.Sm., 1947
 Mycena lividorubra Segedin, 1991
 Mycena lohitha Aravind. & Manim., 2013
 Mycena lohwagii Singer, 1929
 Mycena lomamaya Aravind. & Manim., 2014
 Mycena lomavritha Manim., 2011
 Mycena lomaza Aravind. & Manim., 2015
 Mycena longicrinita Singer, 1989
 Mycena longipes (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena longiseta Höhn., 1909
 Mycena longispora Rick, 1938
 Mycena lucentipes Desjardin, Capelari & Stevani, 2007
 Mycena luteimarginata Robich & De Ruvo, 2016
 Mycena luteoalcalina Singer, 1929
 Mycena luteola Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena luteopallida Robich, 2016
 Mycena luteopurpurea Rick, 1938
 Mycena luteorosea Beeli, 1933
 Mycena luteovariegata Harder & Læssøe, 2013
 Mycena luxaeterna Desjardin, B.A.Perry & Stevani, 2010
 Mycena luxarboricola Desjardin, B.A.Perry & Stevani, 2010
 Mycena lux-coeli Corner, 1954
 Mycena luxfoliata Har.Takah., Taneyama & Terashima, 2016
 Mycena luxperpetua Desjardin, B.A.Perry & Lodge, 2010

M 

Mycena macilenta H.E.Bigelow, 1976
 Mycena mackinawensis A.H.Sm., 1953
 Mycena macrocystidiata Singer, 1936
 Mycena maculata P.Karst., 1890
 Mycena madecassensis R.Heim ex Métrod, 1949
 Mycena madorophila H.E.Bigelow, 1976
 Mycena madronicola A.H.Sm., 1939
 Mycena magna (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena magnicystidiosa Robich & Ayer, 2016
 Mycena majalis S.Lundell, 1941
 Mycena malafidensis Robich, 2011
 Mycena maldea Grgur., 1997
 Mycena mamaku Segedin, 1991
 Mycena mammillata (Pass.) Sacc., 1887
 Mycena mandaiensis Corner, 1994
 Mycena marangania Grgur., 1997
 Mycena marasmielloides Desjardin & Hemmes, 2011
 Mycena marasmius (Murrill) Murrill, 1940
 Mycena mariae G.Stev., 1964
 Mycena marocana Maas Geest., 1983
 Mycena maura Maire, 1928
 Mycena maurella Robich, 1992
 Mycena mcmurphyi (Murrill) A.H.Sm., 1947
 Mycena megaspora Kauffman, 1933
 Mycena melandeta Singer, 1973
 Mycena meliigena (Berk. & Cooke) Sacc., 1887
 Mycena melina Velen., 1920
 Mycena melinocephala Singer, 1973
 Mycena mellea Lj.N.Vassiljeva, 1973
 Mycena melleodisca (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena metata (Secr. ex Fr.) P.Kumm., 1871
 Mycena metuloidifera Singer, 1969
 Mycena meulenhoffiana Oort, 1928
 Mycena meyeri-ludovici (Eichelb.) Sacc. & Trotter, 1912
 Mycena microhygrotrama Corner, 1994
 Mycena microjonia Singer, 1989
 Mycena microleuca Singer, 1965
 Mycena microleucoides Singer, 1989
 Mycena micromamma Speg., 1921
 Mycena micromelaena Singer, 1989
 Mycena micromphale Singer, 1952
 Mycena micropolia Singer, 1989
 Mycena microspora Velen., 1920
 Mycena microstena Singer, 1989
 Mycena microtephra Singer, 1989
 Mycena microtrichialis Singer, 1989
 Mycena microxantha Singer, 1989
 Mycena mijoi Grgur., 2003
 Mycena mimicoseta Desjardin, Boonprat. & Hywel-Jones, 2003
 Mycena miniata Petch, 1917
 Mycena minima Velen., 1947
 Mycena minirubra G.Stev. & G.M.Taylor, 1964
 Mycena minutalis Robich, 2016
 Mycena minutissima (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena minutuliaffinis Singer, 1969
 Mycena minya Grgur., 1997
 Mycena mira Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena mirata (Peck) Sacc., 1887
 Mycena miriamae G.Stev., 1964
 Mycena miscanthi T.Bau & Q.Na, 2019
 Mycena miserior Huijsman, 1960
 Mycena mitis Maas Geest., 1992
 Mycena moconensis Niveiro, Albertó & Desjardin, 2012
 Mycena monticola A.H.Sm., 1939
 Mycena morris-jonesii G.Stev., 1964
 Mycena moseri Robich & Carassai, 2016
 Mycena mostnyae Singer, 1969
 Mycena mridula Aravind. & Manim., 2013
 Mycena muciflua (Höhn.) Singer, 1989
 Mycena mucor (Batsch) Quél., 1875
 Mycena mucoroides Aronsen, 2016
 Mycena mucronata Velen., 1920
 Mycena mulawaestris Grgur., 2003
 Mycena mulika Aravind. & Manim., 2015
 Mycena multicaudata Singer, 1973
 Mycena multicolorata G.Stev., 1964
 Mycena multiplicata Har.Takah., 2007
 Mycena munyozii Singer, 1969
 Mycena murina (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena murinacea Métrod, 1949
 Mycena murna Grgur., 2003
 Mycena muscicola Robich, 2008
 Mycena mustea Har.Takah., 2007
 Mycena myceliosa (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena myrifica Corner, 1994
 Mycena myriophylla Métrod, 1949
 Mycena myxocaulis Pegler, 1977

N 

Mycena nanoclavula Singer, 1989
 Mycena nargan Grgur., 1995
 Mycena neerimensis Grgur., 1998
 Mycena neglecta Robich, 2016
 Mycena neoavenacea Hongo, 1978
 Mycena neocrispata Kühner & Valla, 1972
 Mycena neosetosa Miersch & M.Wilh., 2017
 Mycena neotropicalis Singer, 1989
 Mycena neuhoffii Raithelh., 1971
 Mycena nevillei Robich, 2016
 Mycena nidificata Har.Takah., 2007
 Mycena nigrescens Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena nigroalba Métrod, 1960
 Mycena nigropuncta Métrod, 1949
 Mycena nigrostipitata Miersch, 2013
 Mycena nimna Aravind. & Manim., 2015
 Mycena niranjana Aravind. & Manim., 2015
 Mycena nirbala Aravind. & Manim., 2015
 Mycena nitrata Velen., 1920
 Mycena nivalis Grgur., 2003
 Mycena niveipes (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena nivicola B.A.Perry & Desjardin, 2016
 Mycena nobilis (Peck) Murrill, 1917
 Mycena nocticaelum A.L.C.Chew & Desjardin, 2014
 Mycena noctilucens Corner, 1954
 Mycena nodosa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena nodosocystis Métrod, 1949
 Mycena notabilis Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena nothofagetorum Singer, 1969
 Mycena nothomyrciae Singer, 1962
 Mycena novissima (Speg.) Singer, 1969
 Mycena nubila Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena nucicola Huijsman, 1958
 Mycena nucleata X.He & X.D.Fang, 1994
 Mycena nyula Grgur., 1997

O 

Mycena obcalyx Corner, 1994
 Mycena obducta Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena obscura Robich, 2016
 Mycena obscurata Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena obscuritatis Corner, 1994
 Mycena obtecta Maas Geest., 1993
 Mycena obtusiceps Speg., 1921
 Mycena occidentalis (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena occulta Harmaja, 1985
 Mycena ochracea (G.Stev.) E.Horak, 1971
 Mycena ochraceocinerea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena ochraceoviscosa Raithelh., 1972
 Mycena oculisnymphae Desjardin, B.A.Perry & Stevani, 2016
 Mycena odora Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena odorifera (Peck) Sacc., 1887
 Mycena oligophylla Aronsen & Maas Geest., 1990
 Mycena olivaceoalcalina Singer, 1938
 Mycena olivaceobrunnea A.H.Sm., 1937
 Mycena olivaceoflava M.Villarreal, Heykoop & Maas Geest., 1999
 Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee, 1893
 Mycena omnicola Métrod, 1949
 Mycena omniumsanctorum Singer, 1969
 Mycena omphalophora Singer, 1977
 Mycena opaca Velen., 1947
 Mycena oratiensis Segedin, 1991
 Mycena orchidicola L.Fan & S.X.Guo, 1996
 Mycena oreadeoides Singer, 1973
 Mycena oregonensis A.H.Sm., 1936
 Mycena ornatororida Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena orophila Romagn., 1994
 Mycena oss-emeri Robich, 2016
 Mycena overholtsii A.H.Sm. & Solheim, 1953
 Mycena ovispora Rick, 1961

P 

Mycena pachyderma Kühner, 1926
 Mycena paetzoldii Robich, 2016
 Mycena pallescens Maas Geest. & Hauskn., 1995
 Mycena pallida (Murrill) A.H.Sm., 1947
 Mycena palmicola Desjardin, Boonprat. & Hywel-Jones, 2002
 Mycena palmivora Singer, 1962
 Mycena paludicola (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena paludosa Naveau, 1923
 Mycena pantopolia Singer, 1989
 Mycena papillata (Peck) A.H.Sm., 1947
 Mycena papilligera Singer, 1977
 Mycena papyracea Desjardin & Hemmes, 2001
 Mycena parabolica (Fr.) Quél., 1872
 Mycena paraboliciformis Singer, 1951
 Mycena paracapillaripes Robich, 2016
 Mycena paraguariensis (Speg.) Niveiro, Popoff & Albertó, 2017
 Mycena paraguaya Speg., 1922
 Mycena paranaensis Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena parca Aronsen, 1994
 Mycena parmula Corner, 1994
 Mycena parnaja Aravind. & Manim., 2015
 Mycena parsimonia Corner, 1994
 Mycena parsonsiae G.Stev., 1964
 Mycena parvipapillata Robich, 2016
 Mycena parvistrobilicola Robich, 2010
 Mycena parvoaquosipes Robich, 2005
 Mycena parvocystidiosa Robich, 2016
 Mycena pasvikensis Aronsen, 2016
 Mycena patagonica Singer, 1969
 Mycena patala Aravind. & Manim., 2015
 Mycena paucilamellata A.H.Sm., 1947
 Mycena paula Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena pearsoniana Dennis, 1955
 Mycena pectinata (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena pelava Aravind. & Manim., 2014
 Mycena pelianthina (Fr.) Quél., 1872
 Mycena pellucida Henn., 1898
 Mycena perechinulata Corner, 1994
 Mycena perpusilla Velen., 1920
 Mycena peyerimhoffii Maire, 1932
 Mycena phlogina Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena phoenicis-canariensis Robich, 2005
 Mycena phyllogena (Pers.) Singer, 1961
 Mycena phyllophila Velen., 1920
 Mycena picea Velen., 1947
 Mycena piceicola A.H.Sm., 1939
 Mycena piguicola Singer, 1977
 Mycena pileopigmentata Robich, 2016
 Mycena pilifera Métrod, 1949
 Mycena piligera Robich, 2016
 Mycena pilosa Métrod, 1949
 Mycena pilosella Maas Geest., 1988
 Mycena pilosostipitata Miersch & Robich, 2016
 Mycena pinastri Robich, 2006
 Mycena pinetorum J.E.Lange, 1914
 Mycena pingala Aravind. & Manim., 2015
 Mycena pinicola G.Stev., 1964
 Mycena pini-rigidae Robich, 1999
 Mycena pinophila M.Villarreal, Arenal & V.Rubio, 2002
 Mycena piricystis Métrod, 1949
 Mycena piringa Grgur., 1997
 Mycena pirrhuarum Speg., 1898
 Mycena pistacea Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena piterbargii Singer, 1969
 Mycena pitereka Grgur., 1997
 Mycena plectophylla (Mont.) Dennis, 1970
 Mycena pleurotellula Corner, 1994
 Mycena plicatula Miersch & Rödel, 2011
 Mycena plumbeobrunnea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena plumbiana Bolognini & Robich, 2016
 Mycena plumipes (Kalchbr.) P.-A.Moreau, 2003
 Mycena pluricaudata Robich, 2016
 Mycena pluvialis Singer, 1989
 Mycena pocilliformis Corner, 1994
 Mycena podocarpi Segedin, 1991
 Mycena poecila Singer, 1989
 Mycena poincola Velen., 1939
 Mycena poliocephala Singer, 1989
 Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner, 1938
 Mycena polygramma (Bull.) Gray, 1821
 Mycena polygrammoides Speg., 1898
 Mycena porphyrea Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena porphyrocephala Singer, 1989
 Mycena praedecurrens Murrill, 1912
 Mycena praelonga (Peck) Sacc., 1887
 Mycena pratensis Singer, 1973
 Mycena primulina G.Stev., 1964
 Mycena profusa Manim. & Leelav., 1988
 Mycena propinqua Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena propria Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena proxima Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena pruinatipes Robich, 2005
 Mycena pruinosoaquosipes Robich, 2016
 Mycena pruinosoviscida Corner, 1954
 Mycena pruni Velen., 1920
 Mycena pseudoalnicola Singer, 1969
 Mycena pseudoandrosacea (Bull.) Z.S.Bi, 1986
 Mycena pseudoclavicularis A.H.Sm., 1947
 Mycena pseudocorticola Kühner, 1938
 Mycena pseudocrocata Dennis, 1951
 Mycena pseudocyanorrhiza Robich, 2003
 Mycena pseudoeburnea Robich, 2016
 Mycena pseudofagetorum Robich, 2016
 Mycena pseudoglutinosa Z.S.Bi, 1985
 Mycena pseudogrisea (Murrill) A.H.Sm., 1947
 Mycena pseudoinclinata A.H.Sm., 1947
 Mycena pseudolaevigata Kalamees, 1986
 Mycena pseudomaculata (Kalamees) Kalamees, 1989
 Mycena pseudo-olida Robich, 2016
 Mycena pseudopelianthina J.E.Lange, 1934
 Mycena pseudopicta (J.E.Lange) Kühner, 1938
 Mycena pseudopullata Herp., 1912
 Mycena pseudoquerciphila Robich, 2016
 Mycena pseudoseta Desjardin, Boonprat. & Hywel-Jones, 2003
 Mycena pseudospinosa Miersch & M.Wilh., 2017
 Mycena pseudostylobates Kobayasi, 1951
 Mycena pseudostylotabes Singer, 1973
 Mycena pseudosudora Raithelh., 1995
 Mycena pseudovitilis Raithelh., 1980
 Mycena pseudovulgaris Kühner, 1938
 Mycena pteridophila Hadjist. & Grund, 1985
 Mycena pterigena (Fr.) P.Kumm., 1871
 Mycena ptychocephala Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena pubescens (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena pulchella Robich, 2007
 Mycena pulcherrima (Peck) Sacc., 1887
 Mycena pulchrifolia (Peck) Murrill, 1917
 Mycena pullicaulis Robich, 2005
 Mycena pulvinibasis Desjardin, 1995
 Mycena punctillipes Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena punctipes Métrod, 1949
 Mycena pura (Pers.) P.Kumm., 1871
 Mycena purpureofusca (Peck) Sacc., 1887
 Mycena pusilla A.H.Sm., 1939
 Mycena pusillispora Corner, 1994
 Mycena pusillissima (Peck) A.H.Sm., 1947
 Mycena putroris Corner, 1994

Q 

Mycena quadratipes Métrod, 1949
 Mycena quasishoreinotans Corner, 1994
 Mycena quercifolia Robich, 2009
 Mycena quercilicis Robich, 2016
 Mycena quercina Velen., 1947
 Mycena quercincola Robich, 2011
 Mycena querciphila Esteve-Rav. & M.Villarreal, 1997
 Mycena querciramuli Robich, 2003
 Mycena quercus-ilicis Kühner, 1938
 Mycena quiniaultensis Kauffman, 1935

R 

Mycena radiata (Dennis) Singer ex Maas Geest., 1985
 Mycena radicifera J.Favre, 1957
 Mycena radius A.E.Johnson, 1877
 Mycena rainierensis A.H.Sm., 1950
 Mycena rajatha Aravind. & Manim., 2015
 Mycena ramicola Raithelh., 1984
 Mycena ramulicola Métrod, 1949
 Mycena rapiolens J.Favre, 1957
 Mycena rasada Aravind. & Manim., 2013
 Mycena rebaudengoi Robich, 2001
 Mycena recessa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena refuga Corner, 1994
 Mycena reinae Musumeci & Robich, 2014
 Mycena renati Quél., 1886
 Mycena repertitia Massee, 1899
 Mycena respersa Raithelh., 1985
 Mycena rhamnicola Robich, 2005
 Mycena rhaphidocephala Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena rhenana Maas Geest. & Winterh., 1985
 Mycena rhizogena (Pers.) Singer, 1973
 Mycena rhododendri Robich, 2003
 Mycena rhodopus Rick, 1930
 Mycena ribesina Singer, 1969
 Mycena ribesinoides Raithelh., 1974
 Mycena rigelliae Velen., 1920
 Mycena rimosacuta Corner, 1994
 Mycena riparia Maas Geest., 1986
 Mycena robiniae Velen., 1947
 Mycena robusta (A.H.Sm.) Maas Geest., 1988
 Mycena rohitha Aravind. & Manim., 2015
 Mycena romagnesiana Maas Geest., 1991
 Mycena roriduliformis (Murrill) Dennis, 1970
 Mycena rosaceifolia Singer, 1973
 Mycena rosarum Velen., 1939
 Mycena rosaviolacea Raithelh., 1980
 Mycena rosea Gramberg, 1912
 Mycena roseagrisea Métrod, 1949
 Mycena roseilignicola Corner, 1994
 Mycena rosella (Fr.) P.Kumm., 1871
 Mycena roseocandida (Peck) Sacc., 1887
 Mycena roseoflava G.Stev., 1964
 Mycena roseogrisea Métrod, 1949
 Mycena roseola (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena roseomarginata Hongo, 1957
 Mycena roseoquercina M.Villarreal & Esteve-Rav., 2000
 Mycena roseotincta Aravind. & Manim., 2015
 Mycena rosiphylla Velen., 1920
 Mycena rostellata Velen., 1947
 Mycena rostrata Velen., 1939
 Mycena rubescens M.Villarreal, Esteve-Rav., Heykoop & Maas Geest., 1998
 Mycena rubi Robich, 2016
 Mycena rubidofusca M.Villarreal, Heykoop & Maas Geest., 1999
 Mycena rubidolimbata Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena rubidula Bres., 1903
 Mycena rubincola Robich, 2016
 Mycena rubrimontana Singer, 1969
 Mycena rubrofarcta Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena rubroglobulosa Segedin, 1991
 Mycena rubromarginata (Fr.) P.Kumm., 1871
 Mycena rubroquercina G.Moreno & Heykoop, 2001
 Mycena rubrotincta A.H.Sm., 1947
 Mycena rufolimitata Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena rugosodisca (Peck) Sacc., 1887
 Mycena rugosoides Peck, 1904
 Mycena rustica Corner, 1994
 Mycena rutilantiformis (Murrill) Murrill, 1916

S 

Mycena sabali (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena sabulicola Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena salicicola Losa España, 1945
 Mycena saloma Aravind. & Manim., 2011
 Mycena samula Aravind. & Manim., 2015
 Mycena sancti-luxorii Robich, 2016
 Mycena sandra Aravind. & Manim., 2015
 Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P.Kumm., 1871
 Mycena saniosa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena saparna Aravind. & Manim., 2012
 Mycena saturejophila Vila & F.Caball., 2007
 Mycena saxegothaeae Singer, 1969
 Mycena schildiana Maas Geest., 1997
 Mycena scirpicola M.Villarreal, Heykoop, Esteve-Rav. & Maas Geest., 1998
 Mycena scotina Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena secessa Robich, 2006
 Mycena seclusa Maas Geest. & Ovrebo, 1997
 Mycena secretosa Velen., 1947
 Mycena sejuncta Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena seminau A.L.C.Chew & Desjardin, 2014
 Mycena semipilosa Singer, 1989
 Mycena semivestipes (Peck) A.H.Sm., 1947
 Mycena sepia J.E.Lange, 1936
 Mycena septentrionalis Maas Geest., 1984
 Mycena sericea Cejp, 1930
 Mycena serotina A.H.Sm., 1947
 Mycena sertipes Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena setigera Métrod, 1949
 Mycena setulipes Métrod, 1949
 Mycena setulosipes Robich, 2004
 Mycena seynesiella Malençon, 1975
 Mycena seynii Quél., 1877
 Mycena shoreinotans Corner, 1994
 Mycena sierraleonis Beeli, 1938
 Mycena silvaelucens B.A.Perry & Desjardin, 2010
 Mycena silvae-nigrae Maas Geest. & Schwöbel, 1987
 Mycena silvae-pristinae M.T.Veerkamp & Kuyper, 1997
 Mycena silvana Aravind. & Manim., 2015
 Mycena simia Kühner, 1958
 Mycena simpsonii Grgur., 2003
 Mycena sinar A.L.C.Chew & Desjardin, 2014
 Singeri Lodge, 1988
 Mycena sirayuktha Aravind. & Manim., 2015
 Mycena siskiyouensis A.H.Sm., 1936
 Mycena smithiana Kühner, 1938
 Mycena snigdha Aravind. & Manim., 2013
 Mycena sociabilis Métrod, 1949
 Mycena solitaria Robich, 2007
 Mycena sordiceps Locq., 1955
 Mycena sordida Velen., 1920
 Mycena sororia Perr.-Bertr., Boissel. & Lambourd., 1996
 Mycena sosarum Singer, 1959
 Mycena sotae Singer, 1962
 Mycena sphaerocystis Métrod, 1949
 Mycena sphaerosperma Pegler, 1977
 Mycena sphaerospora Massee, 1901
 Mycena sphagnicola Velen., 1947
 Mycena spinosa Métrod, 1949
 Mycena spinosae Velen., 1939
 Mycena spinulosipes Robich, 2004
 Mycena splendens Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena splendida Métrod, 1949
 Mycena squamulosa Singer, 1962
 Mycena sravaka Aravind. & Manim., 2015
 Mycena steinmannii Raithelh., 1977
 Mycena stellaris Har.Takah., Taneyama & Hadano, 2016
 Mycena stercoraria Raithelh., 1984
 Mycena stevensoniae J.A.Cooper, 2014
 Mycena stictopus Maas Geest. & Hauskn., 1999
 Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel, 1987
 Mycena straminea Beeli, 1927
 Mycena straminella Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena strobilicola J.Favre & Kühner, 1938
 Mycena strobilinoidea Peck, 1893
 Mycena stylobates (Pers.) P.Kumm., 1871
 Mycena suave Robich, 2016
 Mycena suavissima Robich, 2016
 Mycena subacicula Henn., 1899
 Mycena subalbida Cleland, 1931
 Mycena subalcalina G.F.Atk., 1918
 Mycena subaquosa A.H.Sm., 1939
 Mycena subcaerulea Sacc., 1887
 Mycena subcana A.H.Sm., 1947
 Mycena subcapillaris Henn., 1899
 Mycena subceracea A.H.Sm. & Solheim, 1953
 Mycena subconcolor A.H.Sm., 1947
 Mycena subcorticalis (Cooke & Massee) Sacc., 1891
 Mycena subcucullata A.H.Sm., 1939
 Mycena subcyanescens (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902
 Mycena subdebilis G.Stev., 1964
 Mycena subepipterygia Murrill, 1940
 Mycena subericola Robich, 2016
 Mycena suberis Robich, 2016
 Mycena subfloccipes (Murrill) Murrill, 1946
 Mycena subfragilis Raithelh., 1974
 Mycena subfragillima G.Stev., 1964
 Mycena subfumosa (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena subfusca A.H.Sm., 1947
 Mycena subgalericulata Cleland, 1931
 Mycena subglutinosa Singer, 1971
 Mycena subgracilis Métrod, 1949
 Mycena subgrisea (Peck) Maas Geest., 1986
 Mycena subinamyloidea Singer, 1943
 Mycena subincarnata (Peck) Sacc., 1887
 Mycena subinclinata (Murrill) Murrill, 1938
 Mycena subinsignis Esteve-Rav. & Barrasa, 2009
 Mycena sublongiseta Z.S.Bi, 1987
 Mycena sublucens Corner, 1954
 Mycena subnigra Cleland, 1933
 Mycena subpalustris (Murrill) Murrill, 1945
 Mycena subpterigena Métrod, 1949
 Mycena subpulverulenta (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena subrubridisca (Murrill) Murrill, 1945
 Mycena subrufa Raithelh., 1974
 Mycena subsaccharifera Speg., 1889
 Mycena subsanguinolenta A.H.Sm., 1939
 Mycena subsplendida (Raithelh.) Raithelh., 1991
 Mycena substannea Henn., 1897
 Mycena substylobates T.Bau & Q.Na, 2019
 Mycena subsupina A.H.Sm., 1937
 Mycena subtenerrima Rick, 1930
 Mycena subtenuipes (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena subterranea Killerm., 1930
 Mycena subtilipes Métrod, 1949
 Mycena subtintinnabulum Henn., 1899
 Mycena subulifera Singer, 1969
 Mycena subumbrina Raithelh., 1972
 Mycena subvestita A.H.Sm., 1947
 Mycena subviscida Kauffman & A.H.Sm., 1933
 Mycena subviscosa G.Stev., 1964
 Mycena subvitrea A.H.Sm., 1939
 Mycena subvulgaris Cleland, 1927
 Mycena sudorella Singer, 1943
 Mycena sukshma Aravind. & Manim., 2015
 Mycena sulcata Velen., 1920
 Mycena sulphurea Velen., 1920
 Mycena sulphureoconspersa Rick, 1919
 Mycena surculosa Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena susbstatua Corner, 1994
 Mycena swaathiae Aravind. & Manim., 2015
 Mycena syringescens (Murrill) Murrill, 1940

T 

Mycena taiwanensis Rexer, 1994
 Mycena tallangattensis Grgur., 2003
 Mycena tapeina Maas Geest. & de Meijer, 1997
 Mycena tasmaniensis Grgur., 2003
 Mycena tenacipes Kauffman & A.H.Sm., 1933
 Mycena tenax A.H.Sm., 1936
 Mycena tenerella Métrod, 1949
 Mycena tenerrima (Berk.) Quél., 1872
 Mycena tentorium Raithelh., 1988
 Mycena tenuicaulis Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena tenuiceps A.H.Sm., 1947
 Mycena tenuicorticola Robich, 2004
 Mycena tenuipellucida Robich, 2005
 Mycena tenuipes Robich, 2005
 Mycena tenuisetosa Corner, 1994
 Mycena tenuispinosa J.Favre, 1957
 Mycena tephrina Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena tephrophylla Maas Geest. & Schwöbel, 1989
 Mycena terena Aronsen & Maas Geest., 1992
 Mycena termiticola Corner, 1994
 Mycena termitum Beeli, 1932
 Mycena tessellata (Mont.) Dennis, 1970
 Mycena testacea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena tetrasphaerophora Singer, 1962
 Mycena texensis A.H.Sm., 1937
 Mycena theobromicola (Murrill) Dennis, 1951
 Mycena tholofegina Robich, 2016
 Mycena thujina A.H.Sm., 1947
 Mycena thunderboltensis Grgur., 1998
 Mycena thymiphila Velen., 1947
 Mycena ticinensis Robich, 1996
 Mycena tinctura Kauffman, 1926
 Mycena tintinnabulum (Paulet) Quél., 1872
 Mycena toyerlaricola Grgur., 2003
 Mycena translucentipes (Murrill) Kühner, 1938
 Mycena translucidipes Métrod, 1949
 Mycena tremula Speg., 1898
 Mycena trichocephala Singer, 1973
 Mycena trichophora Rexer, 1994
 Mycena trinitatis Dennis, 1951
 Mycena triplotricha Singer, 1962
 Mycena tristis Maas Geest., 1988
 Mycena trojana (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena truncimuscicola Robich, 2009
 Mycena truncosalicicola D.A.Reid, 1996
 Mycena tubarioides (Maire) Kühner, 1938
 Mycena turbinata (Murrill) A.H.Sm., 1947
 Mycena turficola Singer, 1969
 Mycena tuuwuulensis Grgur., 2003
 Mycena tuvara Grgur., 2003
 Mycena typhae (Schweers) Kotl., 1953

U 

Mycena ulmicola A.H.Sm., 1939
 Mycena umbellula Corner, 1994
 Mycena umbilicata Métrod, 1949
 Mycena umbratilis Maas Geest. & de Meijer, 1998
 Mycena umbrinobrunnea Robich, 2016
 Mycena umbrinovinosa Maas Geest., 1985
 Mycena umbrinoviolacea Métrod, 1949
 Mycena umeae S.Imai, 1941
 Mycena unicolor Rick, 1961
 Mycena ura Segedin, 1991
 Mycena urania (Fr.) Quél., 1872
 Mycena ursina Speg., 1921
 Mycena usambarensis (Eichelb.) Sacc. & Trotter, 1912
 Mycena ustalis Aronsen & Maas Geest., 1989

V 

Mycena valdiviana Singer, 1969
 Mycena valida Maas Geest. & Münzmay, 1997
 Mycena valkaja Aravind. & Manim., 2015
 Mycena vamana Aravind. & Manim., 2015
 Mycena variicystis Boonprat., 2009
 Mycena vasilievae Singer, 1943
 Mycena veneta G.Stev., 1964
 Mycena venosula Rick, 1961
 Mycena venustula Quél., 1883
 Mycena verecunda Robich, 2016
 Mycena verna Maas Geest., 1998
 Mycena vernalis Velen., 1920
 Mycena veronicae G.Stev., 1964
 Mycena verrucosocystis Robich, 2007
 Mycena vesicaria Velen., 1947
 Mycena vesiculosa Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena vestita Velen., 1920
 Mycena vexans Sacc., 1887
 Mycena vibecina A.Pearson, 1950
 Mycena vicina M.Villarreal, Heykoop & Maas Geest., 1999
 Mycena villicaulis Maas Geest., 1988
 Mycena villosa Métrod, 1949
 Mycena villosipes Métrod, 1949
 Mycena vimala Aravind. & Manim., 2015
 Mycena vinacea Cleland, 1931
 Mycena vinaceipora Segedin, 1991
 Mycena vinosella Speg., 1926
 Mycena virgata Maas Geest. & E.Horak, 1995
 Mycena viridiflava Rick, 1938
 Mycena viridigrisea (Murrill) Murrill, 1916
 Mycena viridimarginata P.Karst., 1892
 Mycena viridula Henn. & E.Nyman, 1899
 Mycena viscalba S.Ito & S.Imai, 1939
 Mycena viscata Métrod, 1949
 Mycena viscidipes (Murrill) Murrill, 1918
 Mycena viscidipileus Corner, 1994
 Mycena visciditenax Corner, 1994
 Mycena vitilis (Fr.) Quél., 1872
 Mycena vitrea (Fr.) Quél., 1872
 Mycena voluptabilis Herp., 1912
 Mycena vulgaris (Pers.) P.Kumm., 1871

W 

Mycena waralya Grgur., 1997
 Mycena winterhoffii Maas Geest., 1991
 Mycena wrightii S.Ito & S.Imai, 1939
 Mycena wubabulna Grgur., 2003

X 

Mycena xanthocephala Singer, 1973
 Mycena xanthocystidium X.He & X.D.Fang, 1994
 Mycena xantholeuca Kühner, 1938
 Mycena xanthopoda (Dennis) Dennis, 1973

Y 

Mycena yalensis Singer, 1973
 Mycena yirukensis Grgur., 1995
 Mycena yuulongicola Grgur., 2003

Z 

Mycena zecchinii Robich, 2016
 Mycena zephirus (Fr.) P.Kumm., 1871
 Mycena zikhara Aravind. & Manim., 2015
 Mycena ziragra Aravind. & Manim., 2015

Примітки

Посилання 
 

 
Міцена
Міцена